Alvise Zichichi (1938-2003) – scacchista italiano
Antonino Zichichi (1929) – fisico italiano